

Aziende 
 Orient Watches – azienda giapponese produttrice di orologi da polso

Cinema 
 Oriente (Orient) – film del 1924 diretto da Gennaro Righelli

Geografia 
 Orient – città della Contea di Faulk, Dakota del Sud
 Orient – città della Contea di Franklin, Illinois
 Orient – città della Contea di Adair, Iowa
 Orient – città della Contea di Aroostook, Maine
 Orient – census-designated place della Contea di Suffolk, New York
 Orient – città della Contea di Pickaway, Ohio
 Orient – census-designated place della Contea di Ferry, Washington

Manga 
 Orient – manga di Shinobu Ōtaka

Pagine correlate 
 L'Orient (disambigua)
 Oriente (disambigua)

Altri progetti